Список городов Объединённых Арабских Эмиратов — список наиболее крупных населённых пунктов Объединённых Арабских Эмиратов. В данном списке все данные актуализированы по состоянию на 2018 год.

Список 
В приведённой ниже таблице показан список из двадцати крупнейших городов ОАЭ, перечисленных в порядке убывания. Данные о численности населения приведены по состоянию на 2018 год, столицы эмиратов выделены жирным шрифтом.

Крупнейшие 20 городов

Другие города 

* Абу-Муса ныне оккупирована Ираном

Литература

Примечания 
 

ОАЭ